Барчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Барчук Анатолій Трохимович (1939—2015) — український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист УРСР (1983), Народний артист України (2007).
 Барчук Василь Васильович (1941) — російський державний діяч.
 Барчук Віктор Богданович (*1987) — український футболіст, півзахисник.
 Барчук Іван Іванович — український кінорежисер та художник, член Спілки кінематографістів СРСР.
 Барчук Мирослава — відома українська журналістка, телеведуча.
 Барчук Олег Олександрович — український правник, громадський діяч.
 Барчук Олександр Іванович — український поет, драматург, видавець, підприємець.
 Барчук Павло Тимофійович — депутат ВР УРСР 9 скликання (1975—1980) і 10 скликання (1980—1985) від Івано-Франківської області.

Прізвища на -ук